Temirtau: città del Kazakistan centrale, nella regione di Qaraǧandy;
 Temirtau: insediamento di tipo urbano della oblast' di Kemerovo, nella Russia siberiana meridionale.